Голленберг:

 Голленберг — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Голленберг — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.